Andriej Oslabia – rosyjski półlengendarny XIV-wieczny mnich-wojownik, święty prawosławny
 "Oslabia" – rosyjski pancernik typu Pierieswiet z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej
 "Oslabia" – rosyjski okręt desantowy projektu 775 z przełomu XX i XXI wieku